El nombre propio Sergio Fernández puede referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes hombres:

 Sergio Fernández Álvarez (n.1975), futbolista y director deportivo español.
 Sergio Fernández Cárdenas (1927-2020), escritor, catedrático y académico mexicano.
 Sergio Fernández Fernández (n.1939), político chileno.
 Sergio Fernández González (n.1977), futbolista español.
 Sergio Fernández Larraín (1909-1983), político y diplomático chileno.
 Sergio Fernández Meléndez, más conocido como El Monaguillo (n.1973), presentador y humorista español.
 Sergio Fernández Roda (n.1993), atleta español.
 Sergio Fernández Sarmiento (n.1981), futbolista chileno.